Жан може да се отнася за:
 Крале на Франция
 Жан I Посмъртни (1316)
 Жан II Добрия (1319 – 1364)

 Херцози на Бургундия
 Жан I (1319 – 1364), крал на Франция като Жан II
 Жан Безстрашни (1371 – 1419)

 Графове на Оверн и Булон
 Жан I (Оверн) (? – 1386)
 Жан II (Оверн) (? – 1404)

 Други
 Жан Виденов, министър-председател на България
 Жан Мин (? – 352), император на Жан Уей
 Жан, френско име
 Жан, кратер на Венера